Toponímia:
 La Fontenelle, municipi francès a la regió de Bretanya.
 Fontenelle (Territori de Belfort), municipi francès al departament de Territori de Belfort, regió del Franc Comtat.
 Fontenelle (Wyoming), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Abadia de Fontenelle, també anomenada Abadia de Saint-Wandrille de Fontenelle, pertanyent a la Congregació Benedictina de Solesmes

 Biografies:
 Bernard le Bovier de Fontenelle (1657 - 1757), poeta francès
 Logan Fontenelle (1825 - 1855), cap omaha i intèrpret

Vegeu també 
 Fontanelle